Michelangelo Buonarroti
Philippe Buonarroti
Casa Buonarroti

Desambiguação